Padre - em inglês, priest
Ou ainda:
Priest, filme de 1994
Priest, filme de 2011

Priest (manhwa)
Priest (World of Warcraft)

Pessoas
Priest Holmes
Eric Priest
Maxi Priest
Pat Priest
Christopher Priest

Desambiguação